Marine Alice Le Dû, née à Paris le , est une cinéaste française.

Biographie 
Le court métrage de Marine Alice Le Dû, La Route, la nuit, est sélectionné en compétition à la Semaine Internationale de la Critique lors du Festival de Cannes 2007.

Filmographie 
 Réalisatrice et scénariste de courts métrages 
 1997 : Kub Valium avec Isild Le Besco, Ludovic Bergery
 2000 : Je suis mort au monde avec Bérénice Bejo, Pascal Perbet
 2001 : Milk avec Bérénice Bejo, Malik Zidi
 2007 : La Route, la nuit avec Jeanne Herry, Jimmy Dezouche
 2009 : Back to the Sea (Antoine Henry, disparu) avec Brune Renault, Jean-Yves Berteloot, Jimmy Dezouche
 2010 : Orphée New Wave avec Yann Destal, Leslie Bouchet

 Actrice
 2007 : La Route, la nuit d'elle-même : Marine

Liens externes 

 Article Semaine de la critique (en archive)

Réalisatrice française
Naissance à Paris
Naissance en août 1975